Thaumastocoridae är en familj av insekter. Thaumastocoridae ingår i överfamiljen Thaumastocoroidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Thaumastocoridae 9 arter. 

Thaumastocoridae är enda familjen i överfamiljen Thaumastocoroidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Thaumastocoridae